Angelo Tansini – politico italiano
 Iginio Tansini – oncologo italiano
 Mariano Tansini – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano